«Cheri, Cheri Lady» — песня немецкой диско-группы Modern Talking. Она дважды выходила синглом — в 1985 и 1998 годах. Слова и музыку написал Дитер Болен. Это единственный сингл со второго альбома Modern Talking Let’s Talk About Love, и это был третий сингл подряд после «You’re My Heart, You’re My Soul» и «You Can Win If You Want», который достиг первой строчки в немецком чарте. «Cheri, Cheri Lady» был выпущен 2 сентября 1985 года и достиг № 1 в Германии 14 октября 1985 года. Он провёл четыре недели на первом месте и в общем 24 недели в чарте Германии, в конечном итоге продажи достигли более чем  единиц.

Сингл был сертифицирован серебряным во Франции и был продан в  экземплярах.

Места в чартах

Версии других музыкантов 

В 1986 году советский певец и музыкант Сергей Минаев записал пародийную версию композиции, получившую название «Шери Бренди» и вошедшую в магнитоальбом Коллаж.

В 2015 году на Летнем кубке КВН в видеоконкурсе команд «Союз» и «Сборная Физтеха» спародировали эту песню под названием «Сочи, Сочи, Сочи».

В 2019 году свою версию (с другим текстом) выпустил немецкий рэпер русско-украинского происхождения Капитал Бра.

Примечания 

Синглы Modern Talking
Песни 1985 года
Песни, спродюсированные Дитером Боленом
Песни, написанные Дитером Боленом